Сажинов — фамилия. Известные носители:

 Сажинов, Виктор Александрович (1925—1945) — Герой Советского Союза.